Molekulska formula -{C12H14N4O3S}- se može odnositi na:

 Sulfacitin
 Sulfametomidin